Басовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Басовка — село в Подгоренском районе Воронежской области.
 Басовка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Басовка — посёлок в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Басовка — село в Пустомытовском районе Львовской области.
 Басовка — село в Роменском районе Сумской области.
 Басовка — село в Сумском районе Сумской области.
 Басовка — село в Городокском районе Хмельницкой области.